Die Gemeinden der französischen Gebietskörperschaft (collectivité sui generis) Neukaledonien:

Weblinks 

Neukaledonien
!Liste